Тек может означать:

Фамилия 
 Тек, Ахмед Ферит (1878—1971) — османский и турецкий государственный деятель, политик и дипломат.
 Тек, Ведат — османский и турецкий архитектор.
 Тек, Пол (1933—1988) — американский художник, скульптор и инсталлятор.

Топоним 
 Тек — деревня, Глазовский район, Удмуртия, Россия.
 Замок Тек — руины средневекового замка к югу от города Кирхгайм-унтер-Тек.
 река Тек — река во Франции, протяжённостью 84 километра.

Другое 
 Тек Мьюзик Скул — школа исполнительского мастерства, расположенная в Илинге, западный Лондон.
 Тек Натх Ризал — лидер Народной партии Бутана и активист движения за права человека в Бутане.
 Текский дом — младшая линия Вюртембергского дома.

См. также 
 
 
 Текка